Alberni est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Luis Alberni (1886-1962), acteur américano-espagnol

Toponyme

Port Alberni, ville de l'île de Vancouver, Colombie-Britannique
 Alberni, ancienne cicrconscription britanno-colombienne
 , vallée de l'île de Vancouver

Autres 
 , corvette de la Marine royale canadienne
 , quatuor britannique

Homonymie de toponyme